V.League 1 (2013) – 30. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej we Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 2 marca, a zakończył 31 sierpnia 2013 roku. Tytułu nie obroniła drużyna SHB Ðà Nẵng. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół Hà Nội T&T. Tytuł króla strzelców zdobył Nigeryjczyk Samson Kayode, który w barwach klubu Hà Nội T&T strzelił 16 bramek.

Przed startem rozgrywek zespoły Khatoco Khánh Hòa, Hà Nội FC oraz Navibank Sài Gòn zostały rozwiązane, w związku z czym w lidze pozostała drużyna Hải Phòng FC.

Tabela końcowa 

Źródło: Mecz '91

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fifa.com

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie